Gondebaud, un roi Burgonde.
 Gundobad, un royaume dans Clash of the Princes.